Reprezentacja Wenezueli w piłce siatkowej mężczyzn jest narodową reprezentacją siatkarską swojego kraju, regularnie występującą w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Ameryki Południowej. Obecnie drużyna zajmuje 20. miejsce w rankingu FIVB.

Na Mistrzostwach Świata 2006 Wenezuelczycy odpadli w pierwszej rundzie Mistrzostw, zajmując 5. miejsce w grupie C (3:1 z USA, 3:1 z Iranem, 1:3 z Bułgarią, 1:3 z Włochami oraz 0:3 z Czechami).

Osiągnięcia

Mistrzostwa Ameryki Południowej 
 2. miejsce - 1964, 1967, 1969, 1975, 1977, 1979, 1985, 1997, 2003

 3. miejsce - 1962, 1973, 1987, 1989, 1991, 1995, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011

Igrzyska Panamerykańskie 
 1. miejsce - 2003

Skład reprezentacji na Ligę Światową 2008

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2006

Linki zewnętrzne 
 Skład drużyny podczas MŚ '06
 Artykuł o reprezentacji
 

Piłka siatkowa w Wenezueli
Wenezuela
Wenezuelskie reprezentacje narodowe